Termenul pluralism se referă la unul din următoarele concepte înrudite:

 Pluralism politic
 Pluralism cultural
 Pluralism religios
 Pluralism cosmic
 Pluralism economic

Doctrine